Plusieurs localités en Italie portent le nom de Mont Sacré :

 Le mont Sacré, une colline de Rome couvrant les actuels quartiers de Monte Sacro et Monte Sacro Alto ;
 Le mont Sacré de San Vivaldo à Montaione en Toscane ;
 Les Sacri Monti du Piémont et de Lombardie dont :
 Mont Sacré d'Andorno
 Mont Sacré d'Arona
 Mont Sacré de Belmonte
 Mont Sacré de Domodossola
 Mont Sacré de Graglia 
 Mont Sacré d'Oropa
 Mont Sacré Sainte Trinité de Ghiffa
 Mont Sacré de Varallo

Voir aussi 
 
 
 , quartier de Grenade (Espagne)

Homonymie de toponyme